Жан-Поль Кош (; 25 июля 1947, Ницца) — французский дзюдоист средней весовой категории, выступал за сборную Франции в конце 1960-х — середине 1970-х годов. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мюнхене, трёхкратный чемпион Европы, победитель многих турниров национального и международного значения.

Биография 
Жан-Поль Кош родился 25 июля 1947 года в городе Ницца департамента Приморские Альпы. Активно заниматься дзюдо начал с раннего детства, проходил подготовку в Париже в столичном спортивном клубе Racing Club de France.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в 1972 году, когда попал в основной состав французской национальной сборной и побывал на чемпионате Европы в голландском Ворбург, откуда привёз награду золотого достоинства, выигранную в средней весовой категории — в том числе в финальном поединке победил советского борца Гурама Гоголаури.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Мюнхене — выиграл здесь у всех оппонентов кроме корейца О Сын Нипа и британца Брайана Джекса, завоевав тем самым бронзовую олимпийскую медаль.

После мюнхенской Олимпиады Кош остался в основном составе дзюдоистской команды Франции и продолжил принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 1974 году он одержал победу на европейском первенстве в Лондоне. Год спустя стал бронзовым призёром мирового первенства в Вене. Ещё через год в третий раз завоевал титул чемпиона Европы, одолев всех соперников на соревнованиях в Киеве.

Будучи одним из лидеров французской национальной сборной, благополучно прошёл квалификацию на Олимпийские игры 1976 года в Монреале, однако на сей раз попасть в число призёров не смог, занял в зачёте среднего веса только лишь тринадцатое место. Вскоре по окончании этих соревнований принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена, уступив место в сборной молодым французским дзюдоистам.

Ссылки 
 
 

Чемпионы Франции по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Чемпионы Европы по дзюдо